Chris Durkin (né en 2000), joueur américain de soccer ;
 James Durkin (1876-1934), acteur canadien-américain ;
 Junior Durkin (1915-1935), acteur américain ;
 Paul Durkin (né en 1955), arbitre britannique ;
 Sean Durkin (né en 1981),  réalisateur américain ;
 Shevonne Durkin (née en 1969), actrice et productrice américaine.

Autres 
 Attaque Durkin, ouverture aux échecs.